Кле́це () — населённые пункты в Польше.

 Клеце (Подкарпатское воеводство) — село в Дембицком повяте Подкарпатского воеводства.
 Клеце (Поморское воеводство) — село в Мальборском повяте Поморского воеводства.